B4 може значити:

 B4 — формат паперу.
 Вітамін B4 — холін.
 MAN B4 — трамвай.
 Програмний синтезатор від компанії Native Instruments.

Автомобілі 
 Скорочена назва автомобіля B4 — Subaru Legacy.
 Audi 80 B4.